Chiesa di San Teodoro – edificio religioso di Genova
Chiesa di San Teodoro – edificio religioso di Paulilatino
Chiesa di San Teodoro – edificio religioso di Pavia
Chiesa di San Teodoro al Palatino – edificio religioso di Roma
Chiesa di San Teodoro di Congius – edificio religioso di Simaxis
Chiesa di San Teodoro – edificio religioso di Trivignano Udinese